Покривало — легкий жіночий одяг у вигляді накидки, що покриває голову і плечі, взагалі шматок тканини, яким покривають що-небудь
 Покривало — оболонка, що захищає в молодому віці плодове тіло гриба

Див. також 
 Покривало Ізіди
 Вуаль
 Ковдра
 Індузій